PUQ est un sigle qui désigne :
les Presses de l'Université du Québec
le code IATA de l'aéroport de Punta Arenas au Chili